Buhl steht für:
 Buhl (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hügel, als veraltete Bezeichnung

Buhl ist der Name folgender

Orte in Frankreich:
 Buhl (Bas-Rhin), Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Buhl (Haut-Rhin), Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Buhl-Lorraine, Gemeinde im Département Moselle, Frankreich

Orte in den Vereinigten Staaten
 Buhl (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buhl (Idaho), Ort in den Vereinigten Staaten
 Buhl (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten

im NRHP gelistete Objekte:
 Buhl Building, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 80003406
 Buhl City Hall, in Buhl, Idaho, ID-Nr. 78001099
 Buhl IOOF Building, in Buhl, Idaho, ID-Nr. 84000482
 Buhl Public Library, in Buhl, Minnesota, ID-Nr. 83004605
 Buhl Village Hall, in Buhl, Minnesota, ID-Nr. 83000944

Unternehmen:
 Buhl Data Service, Softwarehersteller
 Weingut Reichsrat von Buhl, Weingut

Siehe auch:
 BUL
 Boule
 Bool
 Boole
 Bühl